Siedlung Ost steht für:

 Siedlung Ost (Heidesee), Wohnplatz von Heidesee, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Siedlung Ost (Salzwedel), Salzwedel, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt